Malanga puede hacer referencia a:

 Xanthosoma, un género botánico.
 Colocasia, otro género botánico.
 Colocasia esculenta, una planta tropical comestible.

Asimismo, en música, puede referirse a:

 Malanga (banda de Colombia), un grupo colombiano de rock de los años setenta.
 Malanga (banda de Venezuela), un grupo venezolano de pop-rock.

Además, puede hacer referencia a:

 Gerard Malanga, un poeta, fotógrafo y director estadounidense de cine.
 Malanga (Carrefour), la 12.ª sección de la comuna de Carrefour (Haití).